Gunung Api (letterlijk: vuurberg - gunung: berg, api: vuur) kan verwijzen naar drie vulkanen:

 Banda Api - 640 m, een vulkaan in de Bandazee.
 Sangeang Api (ook: Gunung Api of Gunung Sangeang) - 1950 m, een vulkaan en tevens Indonesisch eiland.
 Gunung Api (Maleisië) - 1750 m, een berg in Nationaal park Gunung Mulu, Sarawak, Oost-Maleisië